Myanmar è un blocco Unicode. È costituito da 160 caratteri compresi nell'intervallo U+1000-U+109F.

Comprende i simboli dell'alfabeto birmano per la lingua birmana e altre lingue quali il mon e il sanscrito.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto birmano

Unicode